El Sparkassen-Arena en el norte de Alemania. Está situado en la ciudad de Kiel y es una de las mayores salas de conciertos de Alemania. En él también se juegan los partidos que juega el THW Kiel. Tiene un aforo de 13.500 espectadores, 10.250 asientos y once salas VIP.

Estadios cubiertos de Alemania del siglo XX
Pabellones de balonmano de Alemania
Salas de conciertos de Alemania del siglo XX
Instalaciones deportivas en el estado de  Schleswig-Holstein
Deporte en Kiel
Arquitectura de 1951
Alemania en 1951